Линтульский монастырь () — православные женские монастыри

 Линтульский монастырь (Огоньки) — женский монастырь в посёлке Огоньки, Ленинградской области.
 Линтульский монастырь (Палокки) — женский монастырь в местечке Палокки, в Финляндии.